RI poate fi:
 Indonezia, număr de înmatriculare auto al acestei țări
 Mandala Airlines, Codul IATA al companiei aeriane din Indonezia
 Républicains indépendants, partid francez
 Rhode Island, abreviere poștală al statului SUA
 Ried im Innkreis, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Rieti, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 Rijeka, număr de înmatriculare auto al orașului croat
 Relații Internaționale, prescurtare

Ri poate fi:
 Ri, unitate de măsură japoneză
 Ri, nume de familie coreean

ri poate fi:
 ri, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (り în hiragana sau リ în katakana)

Legături externe 
 
  „ri” la acronymfinder.com